Río Ser puede hacer referencia a:
 Río Ser (afluente del Fluviá), en la provincia de Gerona (España).
 Río Ser (afluente del Navia), en la provincia de Lugo (España).